Weissach kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Svitava (vattendrag), Södra Mähren,

Tyskland 

 Weißach (Saalbach) – biflod till Saalbach i Baden-Württemberg, 
 Weißach (Murr) – biflod till Murr i Baden-Württemberg, 
 Weißach (Tegernsee) – biflod till i Bayern, 
 Weissach im Tal – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Weissach – kommun i Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

Österrike 

 Weißach (vattendrag i Österrike), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar